Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Chicago Bears dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 206 Spielen fanden die meisten Spiele der Bears gegen die Green Bay Packers statt. Am Erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Carolina Panthers.

Legende:

Alle Saisons seit 1920

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Bears seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Die Bears konnten zweimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1941 und 1947). Von der University of Texas at Austin und der Ohio State University haben die Bears bisher mit jeweils sechs Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Chicago Bears auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde